Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1963/64. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

1/16 финали 

 Левски (Кюстендил) е изключен от турнира.

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал 

Голмайстори:
 За Славия: Ал. Василев, Кръстев – 2;
 За Ботев: Костадинов и Н. Иванов.

Източници 
 bulgarian-football.com

6
6